

Geografia

Germania 
 Baar – altopiano (Baden-Württemberg)
 Baar – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Baar – comune nel circondario di Mayen-Coblenza (Renania-Palatinato)
 Baar-Ebenhausen – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Svizzera 
 Baar – comune (Canton Zugo)

Persone 
 János Baar o Lászlo Baar (1899-...) – allenatore di calcio ungherese
 Jindřich Šimon Baar (1869-1925) – scrittore e presbitero ceco

Pagine correlate 
 Bar